RZH steht für:
 aufgegebener Flughafen von Quartz Hill (IATA-Code), Los Angeles County, Kalifornien

rzh steht für:
 Razihi (ISO-639-3-Code), eine der altsüdarabischen Sprachen

Abkürzung